Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrew Castle e Roberto Saad che hanno battuto in finale Gary Donnelly e Jim Grabb 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Brad Drewett /  John Fitzgerald (primo turno)
 Gary Donnelly /  Jim Grabb (finale)

<li> Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (semifinali)
<li> Kelly Jones /  Tim Pawsat (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1988